Banqiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongbanqiao, ort, Tianjin, 
 Banqiao (socken i Kina, Guangxi), 
 Banqiao (köping i Kina, Anhui), 
 Banqiao (socken i Kina, Hunan, lat 25,99, long 112,43), 
 Banqiao (socken i Kina, Hunan, lat 28,13, long 110,20), 
 Banqiao (köping i Kina, Henan), 
 Banqiao (socken i Kina, Sichuan, lat 31,36, long 106,74), 
 Banqiao (socken i Kina, Sichuan, lat 29,89, long 104,36), 
 Banqiao (socken i Kina, Sichuan, lat 30,80, long 105,63), 
 Banqiao (socken i Kina, Ningxia),

Taiwan 

 Banqiao (länshuvudort), Taipei, Taipei, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Taiwanförgreningar